

Sigle 
 Slovenske železnice – società ferroviaria slovena
 Slovenské železnice – società ferroviaria della Prima repubblica slovacca (1939-1945)

Codici 
 SZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Swaziland
 SZ – codice FIPS 10-4 della Svizzera
 SZ – codice ISO 3166-2:CH del canton Svitto (Svizzera)
 SZ – codice ISO 3166-2:GE di Samegrelo-Zemo Svaneti (Georgia)
 SZ – codice ISO 3166-2:HU di Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungheria)

Informatica 
 .sz – dominio di primo livello dello Swaziland

Altro 
 SZ digramma usato in ungherese, polacco e tedesco
 SZ – targa automobilistica di Schwaz (Austria)
 SZ – targa automobilistica di Salzgitter (Germania)
 SZ – targa automobilistica di Zabrze (Polonia)
 Alfa Romeo SZ – automobile dell'Alfa Romeo